Köprü kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kouklia (ort i Cypern), Eparchía Páfou,

Turkiet 

 Köprüköy (ort i Turkiet), Kırıkkale, 
 Köprü (ort i Turkiet), Diyarbakır, 
 Denniket Sırtı, utlöpare, Siirt, 
 Vezirköprü, distriktshuvudort, Samsun, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar